Hermann Gauss ist der Name folgender Personen:

* Hermann Gauss (Philosoph) (1902–1966), Schweizer Philosoph
 Hermann Rudolf Gauss (1835–1868), Schweizer Architekt

Siehe auch:
 Hermann Gaus (* 1936), deutscher Ingenieur